Pipes of Peace (album), een muziekalbum van Paul McCartney
 Pipes of Peace (single), afkomstig van dit album